Дерев'янська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Дерев'янська сільська рада — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район